Георгий Георгиевич Савич  (1861—1908) — российский государственный деятель, , член Совета министра внутренних дел и Совета по горнопромышленным делам при Министерстве промышленности и торговли.

Биография 
Родился в 1861 году. В 1882 году окончил Императорское училище правоведения с чином IX класса и золотой медалью.

Начал службу 18 мая 1882 года в департаменте Министерства юстиции. В том же году командирован в распоряжение члена редакционной комиссии по составлению проекта уложения о наказании Н. С. Таганцева. В 1884 году был определён в кодификационный отдел Государственного совета, с назначением на должность младшего чиновника и с оставлением при министерстве юстиции, кроме этого на него была возложено исполнение должности делопроизводителя хозяйственного комитета кодификационного отдела; в 1886 и 1888 годах ему было объявлено Высочайшее благоволение и в 1889 году он был назначен исполняющим должность помощника старшего чиновника, в 1890 году удостоен Монаршего благоволения и в том же году командирован для занятии по делопроизводству Особой комиссии для составления предварительных предложений о необходимых изменениях изданных в 1889 для Финляндии уголовных узаконений, а в 1891 году — для занятии по делопроизводству Особой комиссии для пересмотра действующих узаконении о производстве дел по преступлениям и поступкам, совершаемым в империи жителями Финляндии. В том же году был утверждён в должности помощника старшего чиновника.

В 1893 году удостоен Высочайшего Его Императорского Величества благоволения и назначен помощником статс-секретаря Государственного совета и командирован для занятии в отделение свода законов государственной канцелярии. С 1 января 1898 года состоял в чине действительного статского советника; с 1907 года — тайный советник. Был управляющим Земским отделом Министерства внутренних дел (1897—1902) и председателем, состоявшего при этом отделе Присутствия по крестьянским делам губерний Царства Польского. В 1904 году награждён орденом Св. Анны 1-й степени (ранее получил ордена Св. Станислава 1-й степени и Св. Владимира 3-й степени).

Был редактором Полного свода законов Российской империи и главным редактором Сельского вестника.

Скончался в ночь на  года.

Библиография 
 Материалы для пересмотра нашего уголовного законодательства. Т. 1. — 1883
 Сборник дополнительных узаконений к Французскому и Германскому уголовным уложениям : Сост. Г. Г. Савичем под руководством чл. Ред. комис. по сост. Проекта уголов. уложения Н.С. Таганцева. — Санкт-Петербург : М-во юстиции, 1883—1888
 Сборник правил по обеспечению народного продовольствия / Сост. Георгий Георгиевич Савич. — Санкт-Петербург : тип. М-ва вн. дел, 1900—1903
 Полный свод законов Российской империи / Сост. под ред. Г. Г. Савича. Т. 1. — Санкт-Петербург : Д. В. Чичинадзе, 1903—1908
 Русское горное законодательство с разъяснениями / Сост. и изд. Г. Г. Савич. — Санкт-Петербург, 1905
 Сборник законов об устройстве крестьян и инородцев Сибири и Степного края…, сост. Г.Г. Савич. — Санкт-Петербург : тип. Д. В. Чичинадзе, 1903. — XL, 474, 336 с.
 Законы об управлении областей Дальнего Востока / Сост. Г. Г. Савичем Санкт-Петербург : тип. И. Н. Скороходова, 1904
 К вопросу о мелкой земской единице: село Павлово и его общественное устройство / Г. Г. Савич. — Санкт-Петербург: тип. М-ва вн. дел, 1906
 Землеустройство сельских обывателей Урала : (Записка, сост. чл. Совета министра вн. дел Г. Г. Савичем на основании данных, собр. при ревизии крестьян. учр. Перм. губ., и др. материалов). — Санкт-Петербург: тип. В. Ф. Киршбаума, 1907
 Новый государственный строй России : Справ. кн. / Г. Г. Савич. — Санкт-Петербург: тип. АО Брокгауз-Ефрон, 1907.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Георгий Георгиевич Савич // Альманах современных русских государственных деятелей / изд. Германа Александровича Гольдберга.— : Тип. Исидора Гольдберга, 1897. — С. 1048—1049
 РГИА. Ф. 1045, 204 ед. хр., 1863—1909.

Выпускники Императорского училища правоведения